Cove Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cove Creek (North Carolina)
 Cove Creek (Tennessee)
 Cove Creek (Virginia)

Siehe auch:
 Cove Creek Township
 Cove Creek Bridge